Apnea – assenza di respirazione esterna o una pausa della respirazione superiore ai 15 secondi
 Apnea – forma di immersione
 Apnea – film del 2007 diretto da Roberto Dordit
 Apnea – album di Susanna Parigi del 2014
 Apnea – singolo di Ricardo Arjona del 2014
 Apnea – singolo di Rkomi del 2017
 Apnea – romanzo del 2019 dello scrittore svedese Arne Dahl